Ярак () — село в Сербии, в общине Сремска-Митровица, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 2235 жителей (по переписи населения 1991 года — 2256 жителей).

Демография 
В селе Ярак, по переписи 2002 года проживали 1751 совершеннолетний житель, средний возраст которых — 39,0 лет (38,0 лет у мужчин и 40,0 лет у женщин). В селе есть 713 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,13.

Примечания

Ссылки 
 
 Ярак на карте проекта Wikimapia

Населённые пункты Воеводины